

Sigle 
 Low Bandwidth X – protocollo di W Window System

Codici 
 LBX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Occidental Mindoro, Lubang, Filippine
 lbx – codice ISO 639-3 della lingua lawangan